Corman ist der Familienname folgender Personen:

 Avery Corman (* 1935), US-amerikanischer Autor
 Cid Corman (1924–2004), US-amerikanischer Schriftsteller
 Gene Corman (1927–2020), US-amerikanischer Filmproduzent
 Igor Corman (* 1969), moldauischer Diplomat und Politiker
 James C. Corman (1920–2000), US-amerikanischer Politiker
 Julie Corman (* 1942), US-amerikanische Filmproduzentin
 Louis Corman (1901–1995), französischer Arzt und Psychiater
 Maddie Corman (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Mascha Corman (* 1988), deutsche Jazzsängerin
 Roger Corman (* 1926), US-amerikanischer Filmproduzent
 Sandrine Corman (* 1980), französische Fernsehmoderatorin, Miss Belgien 1997

Siehe auch:
 Cormann (Begriffsklärung)
 Korman (Begriffsklärung)
 Kormann (Begriffsklärung)
 Kornmann (Begriffsklärung)